Кубок УЄФА 1976—1977 — шостий розіграш Кубка УЄФА. У фіналі зустрілись італійський «Ювентус» та іспанський «Атлетик» Більбао. Перший матч в Турині завершився перемогою італійської команди з рахунком 1:0, у матчі в Більбао перемогу святкували іспанці з рахунком 2:1. За сумою двох матчів переміг «Ювентус» адже забив на виїзді більше голів.

Перший раунд

Другий раунд

Третій раунд

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Фінал

Посилання 
 Кубок УЄФА 1976—1977 на сайті uefa.com
 Кубок УЄФА 1976—1977 на сайті Спорт-Экспресс 

1976
1976 у футболі
1977 у футболі